L'édition masculine 2012 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 18 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2012)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2012
Bois-le-Duc
Sport aux Pays-Bas en 2012
Tennis en juin 2012